Pussi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Püssi, ort, Ida-Viru län, Püssi linn,

Finland 

 Pussi (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar